Bronisław Młodziejowski (1911–1940) – polski muzyk, pianista, dyrygent, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego ofiara zbrodni katyńskiej.
 Bronisław Młodziejowski (ur. 1948) – polski biolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, generał brygady WP, specjalista w zakresie biologii kryminalistycznej i osteologii sądowo-lekarskiej.